Awaji (eiland), een Japans eiland.
Awaji (provincie), een voormalige provincie op dit eiland.
Awaji (Hyogo), een stad op dit eiland.